Das Campeonato Sudamericano von 1947 war die 20. Ausspielung der südamerikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 30. November bis 31. Dezember erstmals in Ecuador statt. Bis auf Brasilien waren alle 8 seinerzeitigen Mitglieder der CONMEBOL am Start, was einen neuen Teilnahmerekord darstellte und auch zu neuen Rekorden bei Spielen und Toren führte.

Das Turnier wurde wie gehabt im Ligasystem (Jeder gegen Jeden) ausgetragen. Bei Punktgleichheit auf dem ersten Platz war ein Entscheidungsspiel vorgesehen. Gespielt wurde ausschließlich im Estadio George Capwell in Guayaquil, der größten Stadt Ecuadors. Dabei wurden meist zwei Spiele nacheinander in einer Doppelveranstaltung an einem Tag ausgetragen.

Argentinien feierte nach 1945 und 1946 einen Titel-Hattrick und wurde überlegen und ohne Niederlage zum insgesamt neunten Mal Südamerika-Meister im Fußball und damit auch alleiniger Rekordhalter. Im Team stand u. a. der spätere Weltstar Alfredo Di Stéfano.

Spielergebnisse 

|

|}
|}

Beste Torschützen

Mannschaftsaufgebote 
 Uruguay
Lorenzo Barreto (Central),  Julio César Britos (Peñarol), José Cajiga (Rampla Juniors), Oscar Chelle (Wanderers), Nicolás Falero (Peñarol), Ramón Ferrés (Defensor), Roberto Gadea (Miramar), Schubert Gambetta (Nacional), José García (Defensor), Miguel Angel Lariccia (Central), Mario Lorenzo (Peñarol), Héctor Magliano (Wanderers), Luis Alberto Pérez Luz (CA River Plate), Washington Puente (Rampla Juniors), Juan Pedro Riephoff (Rampla Juniors), José Riobó (Defensor), Víctor Rodríguez Andrade (Central), Hosiriz Romero (Liverpool), Francisco Sabini (Central), Raúl Sarro (Defensor), Washington Stula (Cerro), Eusebio Tejera (Nacional), Julio Ulises Terra (CA River Plate), Juan José Tulic (CA River Plate), Alfredo Young (Defensor); Trainer: Juan López

Weblinks 
 Turnierseite 1947 bei rsssf.com (englisch)

1947
Fußballveranstaltung 1947
Fußball (Ecuador)
Sportveranstaltung in Guayaquil